Gaksch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gaksch (1904–1976), deutscher Politiker (CSU)
 Martin Gaksch (* 1965), deutscher Journalist und Verleger